Рейс 414 может иметь следующие значения:
 Рейс 414 TAN-SAHSA
 Рейс 414 Аэрофлота